1248 Jugurtha – asteroide della fascia principale
 Jugurtha – variante del nome di Giugurta, re dei Numidi
 Tavoliere di Jugurtha – altopiano della Tunisia